Viktorovitch est un nom patronymique russe, correspondant littéralement à fils de Viktor (Victor).

C'est également devenu un nom de famille, porté notamment par :
 Clément Viktorovitch, né en 1984, chercheur universitaire et politologue français.